Узловое — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Весновского сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание о поселении относится к 1818 году.

В 1925 году численность населения Раутенберга составляла 278 человек, в 1939 году — 580 человек.

19 января 1945 года Раутенберг был взят войсками 3-го Белорусского фронта.

В 1947 году Раутенберг был переименован в посёлок Узловое. В его состав вошли населённые пункты Камантен и Барашелен.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района